Грегорио Лети (итал. Gregorio Leti) (29 мая 1630, Милан — 9 июня 1701, Амстердам) — итальянский историк, сатирик.

Псевдонимы
Аббе Гуалди
Л'Аббе Гуальди

Авторство
Известен своими критическими работами о Римско-католической церкви, особенно папстве.

Все его труды были включены в Индекс запрещённых книг.

Труды
 Histoire de Donna Olimpia Maldachini (1666).
 Il Nipotismo di Roma, o vero relatione delle ragioni che muovono i Pontefici all' aggrandimento de' Nipoti (1667). 
 Il Cardinalissimo di Santa Chiesa (1668). 
 Il Pvttanisno Romano, à Vero, Conclave Generale delle Puttane della Corte] From the Collections at the Library of Congress (1668).
 Le visioni politiche sopra gli interessi più reconditi di tutti i principi e repubbliche della Cristianità (1671).
 La Vita della Regina Elizabetta (1682).
 L'histoire de la vie du Pape Sixte Cinquième (1685).
 Il ceremoniale historico e politico, opera utilissima a tutti gli Ambasciatori (1685). 
 Historia Genevrena (1686).
 Historia overo Vita di Elisabetta, Regina d'Inghilterra (1693).
 Critique historique, politique, morale, économique, & comique sur les lotteries (1697).

Примечания

Историки Италии
Историки XVIII века